Giù al Nord  – monologo teatrale del 1997 di Antonio Albanese
Giù al Nord (Bienvenue chez les Ch'tis) – film francese del 2008 diretto ed interpretato da Dany Boon